Ćwiczenia wolne mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrane zostały 1 sierpnia w hali The O2.

Terminarz

Kwalifikacje 
30 lipca 2012 roku odbyły się kwalifikacje do występu finałowego.  

Tylko dwóch gimnastyków z każdego kraju może zakwalifikować się do finału. Dlatego w niektórych przypadkach są kraje które wystawiło po trzech zawodników. Poniżej lista zawodników którym nie udało się zakwalifikować, ponieważ ich koledzy z drużyny danego kraju byli lepsi od nich.

  Philipp Boy (17 miejsce)
  Ołeh Stepko (20 miejsce)
  Kazuhito Tanaka (22 miejsce; ostatecznie wystąpił w finale w miejsce kontuzjowanego Kōjiego Yamamuro)
  Sergio Muñoz (26 miejsce)

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012